El término Alone puede referirse a:

 Hernán Díaz Arrieta «Alone», crítico literario chileno.
 Alonis, ciudad grecorromana situada en la actual Villajoyosa (Alicante).

Música
 «Alone», canción del Dj noruego Alan Walker de 2016.
 «Alone», canción de Marshmello de 2016.
 «Alone», canción del grupo de rock estadounidense Pearl Jam de 2006.
 «Alone», canción de Downface.
 «Alone», canción de Bee Gees de 1997.
 «Alone», álbum del dúo alemán Modern Talking de 1999.
 «Alone», canción del la banda canadiense Heart de 1987.
 «Alone», sencillo del grupo finés de metal Warmen.

Cine
 Alone, película estadounidense de 1997.
 Alone, película de terror tailandesa de 2007.
 Alone, película de suspense estadounidense de 2020.

Anime
Alone es la encarnación de Hades en la serie animada Saint Seiya: The Lost Canvas.

Televisión
Alone, décimo tercer episodio de la cuarta temporada de la serie de televisión estadounidense The Walking Dead.